El término "What if..." (en castellano "Y si..." o  "¿Qué habría pasado si...?") es una expresión con la cual se suelen formular las premisas de la historia contrafáctica.

Asimismo, puede tener otros significados:

Cine
What If..., película de 2010
What If, película de 2013

Televisión
"What If...", un episodio de la serie Agents of S.H.I.E.L.D.
"What If", un episodio de la serie Drop Dead Diva
"What If?", un episodio de la serie JAG
What If...?, serie de televisión de 2021

Música

Álbumes
 What If, álbum de 1978 de Dixie Dregs
 What If, álbum de EarlyRise
 What If?, álbum de de 2004 de Emerson Drive
 What If?, álbum de 2017 de Jerry Douglas
 What If..., álbum de 2011 de Mr. Big
 What If, álbum de 1985 de Tommy Shaw
 What If..., álbum de 2003 de Burns Blue

Canciones
 What If, canción de Coldplay
 What If, canción de Ashley Tisdale
 What If, canción de EXO
 What If, canción de Creed

Véase también
Experimento mental
Historia contrafactual
Ucronía